|-
|24751 Kroemer||1992 SS24|| align=right|13,7|| align=right|2,849|| align=right|0,130|| align=right|5,36|| align=right|4,807||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(24752)||1992 UN|| align=right|13,1|| align=right|3,118|| align=right|0,152|| align=right|1,22|| align=right|5,505||MBA||19. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24753)||1992 UU5|| align=right|14,3|| align=right|2,317|| align=right|0,229|| align=right|3,25|| align=right|3,527||MBA||28. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24754)||1992 UE6|| align=right|14,1|| align=right|2,251|| align=right|0,141|| align=right|8,02|| align=right|3,377||MBA||31. oktober 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(24755)||1992 UQ6|| align=right|14,1|| align=right|2,297|| align=right|0,180|| align=right|6,46|| align=right|3,480||MBA||28. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24756)||1992 VF|| align=right|15,1|| align=right|2,213|| align=right|0,197|| align=right|2,91|| align=right|3,291||MBA||2. november 1992||Uto||F. Uto
|-
|(24757)||1992 VN|| align=right|14,3|| align=right|2,257|| align=right|0,126|| align=right|7,67|| align=right|3,390||MBA||1. november 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(24758)||1992 WZ|| align=right|14,5|| align=right|2,273|| align=right|0,133|| align=right|5,85|| align=right|3,425||MBA||17. november 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(24759)||1992 WQ1|| align=right|13,1|| align=right|2,573|| align=right|0,053|| align=right|21,85|| align=right|4,125||MBA||18. november 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(24760)||1992 YY1|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,151|| align=right|5,06|| align=right|3,468||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|24761 Ahau||1993 BW2|| align=right|17,4|| align=right|1,336|| align=right|0,307|| align=right|21,92|| align=right|1,543||APL||28. januar 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(24762)||1993 DE1|| align=right|13,1|| align=right|2,672|| align=right|0,140|| align=right|10,43|| align=right|4,368||MBA||25. februar 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24763)||1993 DV2|| align=right|15,2|| align=right|2,418|| align=right|0,104|| align=right|6,60|| align=right|3,760||MBA||20. februar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(24764)||1993 DX2|| align=right|14,6|| align=right|2,355|| align=right|0,135|| align=right|7,51|| align=right|3,614||MBA||20. februar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(24765)||1993 FE8|| align=right|14,5|| align=right|2,469|| align=right|0,168|| align=right|4,21|| align=right|3,879||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24766)||1993 FW9|| align=right|14,3|| align=right|2,454|| align=right|0,163|| align=right|3,09|| align=right|3,843||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24767)||1993 FE12|| align=right|15,2|| align=right|2,449|| align=right|0,154|| align=right|3,67|| align=right|3,832||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24768)||1993 FC13|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,133|| align=right|3,43|| align=right|3,709||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24769)||1993 FN24|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,148|| align=right|1,85|| align=right|4,189||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24770)||1993 FG28|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,211|| align=right|2,43|| align=right|3,750||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24771)||1993 FA32|| align=right|14,2|| align=right|2,475|| align=right|0,195|| align=right|5,11|| align=right|3,893||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24772)||1993 FL33|| align=right|15,5|| align=right|2,462|| align=right|0,177|| align=right|4,38|| align=right|3,863||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24773)||1993 FQ35|| align=right|14,4|| align=right|2,435|| align=right|0,190|| align=right|3,43|| align=right|3,800||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24774)||1993 FE38|| align=right|15,6|| align=right|2,532|| align=right|0,123|| align=right|4,89|| align=right|4,027||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24775)||1993 FT42|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,169|| align=right|2,40|| align=right|3,698||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24776)||1993 FR43|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,230|| align=right|4,28|| align=right|4,088||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(24777)||1993 JY|| align=right|14,4|| align=right|2,586|| align=right|0,197|| align=right|11,98|| align=right|4,158||MBA||14. maj 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|24778 Nemsu||1993 KW1|| align=right|15,3|| align=right|1,947|| align=right|0,047|| align=right|20,69|| align=right|2,716||MBA||24. maj 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|24779 Presque Isle||1993 OD2|| align=right|13,2|| align=right|2,597|| align=right|0,229|| align=right|16,07|| align=right|4,184||MBA||23. julij 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(24780)||1993 QA1|| align=right|13,2|| align=right|2,687|| align=right|0,233|| align=right|11,21|| align=right|4,403||MBA||19. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(24781)||1993 RU3|| align=right|12,9|| align=right|2,715|| align=right|0,111|| align=right|11,67|| align=right|4,472||MBA||12. september 1993||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(24782)||1993 SO7|| align=right|16,7|| align=right|2,163|| align=right|0,106|| align=right|1,39|| align=right|3,180||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24783)||1993 SQ13|| align=right|14,9|| align=right|2,800|| align=right|0,015|| align=right|00,93|| align=right|4,684||MBA||16. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(24784)||1993 TV12|| align=right|13,6|| align=right|2,797|| align=right|0,143|| align=right|9,69|| align=right|4,676||MBA||13. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(24785)||1993 TM22|| align=right|14,2|| align=right|2,853|| align=right|0,023|| align=right|9,00|| align=right|4,817||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24786)||1993 TM24|| align=right|14,6|| align=right|2,882|| align=right|0,182|| align=right|4,63|| align=right|4,892||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24787)||1993 TJ27|| align=right|14,6|| align=right|2,973|| align=right|0,041|| align=right|10,51|| align=right|5,124||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24788)||1993 TL28|| align=right|14,6|| align=right|3,026|| align=right|0,164|| align=right|2,42|| align=right|5,262||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24789)||1993 TZ29|| align=right|15,5|| align=right|2,917|| align=right|0,015|| align=right|3,25|| align=right|4,981||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24790)||1993 TM31|| align=right|14,2|| align=right|2,912|| align=right|0,033|| align=right|3,05|| align=right|4,968||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24791)||1993 TK37|| align=right|14,3|| align=right|3,015|| align=right|0,145|| align=right|11,49|| align=right|5,234||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24792)||1993 TB46|| align=right|15,5|| align=right|3,085|| align=right|0,201|| align=right|00,79|| align=right|5,417||MBA||10. oktober 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(24793)||1993 UT|| align=right|13,6|| align=right|2,723|| align=right|0,335|| align=right|32,33|| align=right|4,492||MBA||22. oktober 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(24794)||1993 UB7|| align=right|13,0|| align=right|3,084|| align=right|0,073|| align=right|22,63|| align=right|5,414||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24795)||1994 AC17|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,219|| align=right|3,63|| align=right|4,096||MBA||5. januar 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24796)||1994 CD18|| align=right|15,0|| align=right|2,193|| align=right|0,192|| align=right|8,14|| align=right|3,247||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24797)||1994 PD2|| align=right|14,0|| align=right|2,609|| align=right|0,209|| align=right|13,19|| align=right|4,214||MBA||9. avgust 1994||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(24798)||1994 PF2|| align=right|15,6|| align=right|2,421|| align=right|0,245|| align=right|1,54|| align=right|3,767||MBA||9. avgust 1994||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(24799)||1994 PW3|| align=right|16,5|| align=right|2,407|| align=right|0,209|| align=right|1,05|| align=right|3,733||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24800)||1994 PC13|| align=right|15,7|| align=right|2,521|| align=right|0,089|| align=right|1,34|| align=right|4,001||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24801)||1994 PQ15|| align=right|14,1|| align=right|2,400|| align=right|0,226|| align=right|3,03|| align=right|3,716||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24802)||1994 PC16|| align=right|15,1|| align=right|2,408|| align=right|0,153|| align=right|2,68|| align=right|3,737||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24803)||1994 PP18|| align=right|14,7|| align=right|2,465|| align=right|0,077|| align=right|4,38|| align=right|3,868||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24804)||1994 PS31|| align=right|15,8|| align=right|2,441|| align=right|0,198|| align=right|5,16|| align=right|3,812||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24805)||1994 RL1|| align=right|14,1|| align=right|2,546|| align=right|0,207|| align=right|12,95|| align=right|4,062||MBA||4. september 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24806)||1994 RH9|| align=right|14,5|| align=right|2,412|| align=right|0,347|| align=right|9,89|| align=right|3,745||MBA||12. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24807)||1994 SS8|| align=right|15,6|| align=right|2,734|| align=right|0,125|| align=right|00,64|| align=right|4,520||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24808)||1994 TN1|| align=right|12,1|| align=right|3,179|| align=right|0,222|| align=right|13,33|| align=right|5,667||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24809)||1994 TW3|| align=right|14,2|| align=right|1,937|| align=right|0,160|| align=right|27,97|| align=right|2,696||MBA||8. oktober 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(24810)||1994 UE8|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,191|| align=right|3,32|| align=right|4,268||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24811)||1994 VB|| align=right|14,6|| align=right|2,541|| align=right|0,196|| align=right|13,62|| align=right|4,050||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24812)||1994 VH|| align=right|14,2|| align=right|2,535|| align=right|0,270|| align=right|7,58|| align=right|4,035||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24813)||1994 VL1|| align=right|14,0|| align=right|2,695|| align=right|0,212|| align=right|12,05|| align=right|4,423||MBA||4. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24814)||1994 VW1|| align=right|15,0|| align=right|1,963|| align=right|0,261|| align=right|15,54|| align=right|2,750||MBA||10. november 1994||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(24815)||1994 VQ6|| align=right|15,1|| align=right|1,925|| align=right|0,102|| align=right|21,04|| align=right|2,670||MBA||7. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24816)||1994 VU6|| align=right|13,7|| align=right|2,640|| align=right|0,210|| align=right|13,07|| align=right|4,288||MBA||1. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24817)||1994 WJ|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,287|| align=right|5,64|| align=right|4,068||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|24818 Menichelli||1994 WX|| align=right|15,0|| align=right|3,180|| align=right|0,171|| align=right|4,65|| align=right|5,670||MBA||23. november 1994||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(24819)||1994 XY4|| align=right|15,1|| align=right|1,874|| align=right|0,134|| align=right|24,40|| align=right|2,565||MBA||6. december 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(24820)||1994 YK1|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,159|| align=right|6,07|| align=right|4,573||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24821)||1995 BJ11|| align=right|13,2|| align=right|3,026|| align=right|0,139|| align=right|4,23|| align=right|5,263||MBA||29. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24822)||1995 BW11|| align=right|13,4|| align=right|3,078|| align=right|0,047|| align=right|1,88|| align=right|5,400||MBA||29. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24823)||1995 DC10|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,133|| align=right|10,70|| align=right|5,392||MBA||25. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24824)||1995 GL7|| align=right|14,8|| align=right|3,037|| align=right|0,118|| align=right|6,16|| align=right|5,292||MBA||4. april 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24825)||1995 QB2|| align=right|14,5|| align=right|2,238|| align=right|0,185|| align=right|3,56|| align=right|3,348||MBA||21. avgust 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24826)||1995 QN2|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,101|| align=right|6,79|| align=right|3,551||MBA||22. avgust 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(24827)||1995 RA|| align=right|13,1|| align=right|2,346|| align=right|0,232|| align=right|22,97|| align=right|3,592||MBA||2. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(24828)||1995 SE1|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,128|| align=right|4,07|| align=right|3,617||MBA||20. september 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(24829)||1995 SH1|| align=right|16,3|| align=right|2,291|| align=right|0,138|| align=right|5,78|| align=right|3,468||MBA||22. september 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(24830)||1995 ST3|| align=right|14,8|| align=right|2,256|| align=right|0,189|| align=right|2,95|| align=right|3,387||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24831)||1995 SX4|| align=right|13,9|| align=right|2,258|| align=right|0,167|| align=right|6,25|| align=right|3,392||MBA||21. september 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24832)||1995 SU5|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,160|| align=right|7,39|| align=right|3,647||MBA||25. september 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24833)||1995 SM21|| align=right|15,6|| align=right|2,302|| align=right|0,131|| align=right|7,09|| align=right|3,491||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24834)||1995 SY30|| align=right|15,7|| align=right|2,332|| align=right|0,066|| align=right|7,10|| align=right|3,562||MBA||20. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24835)||1995 SM55|| align=right|4,8|| align=right|41,66|| align=right|0,103|| align=right|27,11|| align=right|269||CBW||19. september 1995||Steward||N. Danzl
|-
|(24836)||1995 TO1|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,116|| align=right|2,53|| align=right|4,127||MBA||14. oktober 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|24837 Mšecké Žehrovice||1995 UQ1|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,233|| align=right|4,59|| align=right|3,628||MBA||22. oktober 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|24838 Abilunon||1995 UJ2|| align=right|14,8|| align=right|2,367|| align=right|0,219|| align=right|3,36|| align=right|3,642||MBA||23. oktober 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(24839)||1995 UE4|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,074|| align=right|6,45|| align=right|3,669||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24840)||1995 UN8|| align=right|14,7|| align=right|2,301|| align=right|0,207|| align=right|6,81|| align=right|3,490||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24841)||1995 UY8|| align=right|15,3|| align=right|2,465|| align=right|0,163|| align=right|4,35|| align=right|3,870||MBA||30. oktober 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24842)||1995 UQ46|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,256|| align=right|4,33|| align=right|3,520||MBA||20. oktober 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(24843)||1995 VZ|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,217|| align=right|1,91|| align=right|3,649||MBA||15. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24844)||1995 VM1|| align=right|14,1|| align=right|2,275|| align=right|0,197|| align=right|6,81|| align=right|3,431||MBA||15. november 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24845)||1995 VP17|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,044|| align=right|2,22|| align=right|3,822||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24846)||1995 WM|| align=right|14,7|| align=right|2,425|| align=right|0,099|| align=right|6,10|| align=right|3,775||MBA||16. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|24847 Polesný||1995 WE6|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,209|| align=right|2,26|| align=right|3,709||MBA||26. november 1995||Kleť||Klet
|-
|(24848)||1995 WO41|| align=right|14,3|| align=right|2,564|| align=right|0,192|| align=right|5,69|| align=right|4,104||MBA||28. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24849)||1995 WQ41|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,177|| align=right|6,52|| align=right|3,510||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(24850)||1995 XA|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,131|| align=right|5,74|| align=right|3,552||MBA||1. december 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(24851)||1995 XE|| align=right|13,4|| align=right|2,573|| align=right|0,050|| align=right|13,94|| align=right|4,126||MBA||2. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24852)||1995 XX4|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,143|| align=right|4,65|| align=right|3,689||MBA||14. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24853)||1995 YJ|| align=right|15,0|| align=right|2,622|| align=right|0,177|| align=right|3,88|| align=right|4,246||MBA||17. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24854)||1995 YU|| align=right|14,7|| align=right|2,421|| align=right|0,218|| align=right|5,68|| align=right|3,766||MBA||19. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24855)||1995 YM4|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,275|| align=right|5,03|| align=right|4,144||MBA||22. december 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(24856)||1996 AA4|| align=right|15,3|| align=right|2,724|| align=right|0,244|| align=right|8,80|| align=right|4,494||MBA||15. januar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(24857)||1996 AH4|| align=right|16,0|| align=right|2,259|| align=right|0,113|| align=right|6,72|| align=right|3,395||MBA||15. januar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|24858 Diethelm||1996 BB1|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,185|| align=right|3,82|| align=right|4,096||MBA||21. januar 1996||Ondřejov||M. Wolf; P. Pravec
|-
|(24859)||1996 BP11|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,225|| align=right|11,58|| align=right|4,266||MBA||24. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24860)||1996 CK1|| align=right|14,7|| align=right|2,718|| align=right|0,172|| align=right|5,11|| align=right|4,479||MBA||11. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24861)||1996 DE1|| align=right|14,8|| align=right|2,680|| align=right|0,143|| align=right|3,04|| align=right|4,387||MBA||22. februar 1996||Sormano||A. Testa; P. Ghezzi
|-
|(24862)||1996 DC3|| align=right|14,7|| align=right|2,601|| align=right|0,147|| align=right|4,17|| align=right|4,194||MBA||27. februar 1996||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(24863)||1996 EB|| align=right|13,8|| align=right|2,603|| align=right|0,147|| align=right|14,75|| align=right|4,199||MBA||2. marec 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(24864)||1996 EB1|| align=right|14,2|| align=right|2,766|| align=right|0,100|| align=right|3,77|| align=right|4,600||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24865)||1996 EG1|| align=right|14,0|| align=right|2,924|| align=right|0,077|| align=right|13,15|| align=right|5,000||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24866)||1996 ER1|| align=right|12,1|| align=right|3,229|| align=right|0,051|| align=right|21,24|| align=right|5,801||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24867)||1996 EB7|| align=right|16,2|| align=right|2,936|| align=right|0,165|| align=right|1,43|| align=right|5,029||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24868)||1996 EY7|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,106|| align=right|4,43|| align=right|4,345||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24869)||1996 FZ|| align=right|14,1|| align=right|2,702|| align=right|0,083|| align=right|1,12|| align=right|4,441||MBA||18. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24870)||1996 FJ1|| align=right|13,7|| align=right|2,789|| align=right|0,276|| align=right|31,79|| align=right|4,657||MBA||19. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24871)||1996 GV17|| align=right|13,7|| align=right|2,987|| align=right|0,105|| align=right|12,40|| align=right|5,161||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24872)||1996 GT19|| align=right|13,7|| align=right|3,065|| align=right|0,063|| align=right|9,07|| align=right|5,366||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24873)||1996 GG20|| align=right|14,0|| align=right|2,920|| align=right|0,126|| align=right|2,55|| align=right|4,988||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24874)||1996 HF14|| align=right|15,1|| align=right|2,951|| align=right|0,071|| align=right|2,46|| align=right|5,069||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24875)||1996 HX16|| align=right|14,2|| align=right|2,931|| align=right|0,099|| align=right|2,80|| align=right|5,017||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24876)||1996 HO19|| align=right|14,2|| align=right|3,181|| align=right|0,160|| align=right|1,77|| align=right|5,672||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24877)||1996 HW20|| align=right|14,7|| align=right|3,160|| align=right|0,201|| align=right|2,01|| align=right|5,617||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24878)||1996 HP25|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,195|| align=right|19,13|| align=right|5,510||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24879)||1996 KO5|| align=right|13,8|| align=right|2,937|| align=right|0,068|| align=right|13,73|| align=right|5,032||MBA||21. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24880)||1996 OP|| align=right|14,7|| align=right|3,112|| align=right|0,154|| align=right|1,71|| align=right|5,489||MBA||21. julij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24881)||1996 PQ2|| align=right|16,2|| align=right|1,981|| align=right|0,072|| align=right|16,72|| align=right|2,789||MBA||10. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(24882)||1996 RK30|| align=right|11,2|| align=right|5,232|| align=right|0,062|| align=right|7,11|| align=right|11,97||JUT||13. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(24883)||1996 VG9|| align=right|16,3|| align=right|1,877|| align=right|0,156|| align=right|22,72|| align=right|2,571||MBA||13. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24884)||1996 XL5|| align=right|13,6|| align=right|2,622|| align=right|0,158|| align=right|13,98|| align=right|4,246||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24885)||1996 XQ5|| align=right|15,0|| align=right|2,202|| align=right|0,101|| align=right|2,69|| align=right|3,266||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24886)||1996 XJ12|| align=right|15,8|| align=right|2,337|| align=right|0,166|| align=right|3,12|| align=right|3,572||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24887)||1996 XT19|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,056|| align=right|2,05|| align=right|3,259||MBA||11. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24888)||1996 XS23|| align=right|14,6|| align=right|2,302|| align=right|0,242|| align=right|26,39|| align=right|3,493||MBA||8. december 1996||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(24889)||1996 XU32|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,135|| align=right|4,26|| align=right|3,364||MBA||11. december 1996||Geisei||T. Seki
|-
|(24890)||1996 XV32|| align=right|14,7|| align=right|2,977|| align=right|0,112|| align=right|7,67|| align=right|5,137||MBA||4. december 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(24891)||1997 AT2|| align=right|15,0|| align=right|2,150|| align=right|0,172|| align=right|4,50|| align=right|3,152||MBA||4. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24892)||1997 AD3|| align=right|15,3|| align=right|2,344|| align=right|0,108|| align=right|5,97|| align=right|3,588||MBA||4. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24893)||1997 AK5|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,074|| align=right|5,56|| align=right|3,484||MBA||7. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24894)||1997 AG8|| align=right|14,6|| align=right|2,269|| align=right|0,118|| align=right|3,67|| align=right|3,418||MBA||2. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24895)||1997 AC13|| align=right|15,0|| align=right|2,288|| align=right|0,123|| align=right|3,04|| align=right|3,460||MBA||9. januar 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(24896)||1997 AT14|| align=right|15,7|| align=right|2,206|| align=right|0,111|| align=right|1,61|| align=right|3,275||MBA||12. januar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(24897)||1997 AA17|| align=right|15,6|| align=right|2,153|| align=right|0,151|| align=right|00,66|| align=right|3,159||MBA||13. januar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|24898 Alanholmes||1997 AR17|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,123|| align=right|1,93|| align=right|3,396||MBA||14. januar 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|24899 Dominiona||1997 AU17|| align=right|15,5|| align=right|2,352|| align=right|0,141|| align=right|5,01|| align=right|3,607||MBA||14. januar 1997||Dominion||G. C. L. Aikman
|-
|(24900)||1997 AZ17|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,108|| align=right|2,99|| align=right|3,470||MBA||15. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24901)||1997 AV20|| align=right|15,7|| align=right|2,301|| align=right|0,077|| align=right|10,12|| align=right|3,490||MBA||11. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24902)||1997 AR22|| align=right|15,0|| align=right|2,290|| align=right|0,125|| align=right|5,52|| align=right|3,466||MBA||11. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24903)||1997 AS22|| align=right|13,7|| align=right|2,356|| align=right|0,049|| align=right|6,80|| align=right|3,616||MBA||11. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24904)||1997 BM8|| align=right|14,7|| align=right|2,218|| align=right|0,156|| align=right|4,42|| align=right|3,302||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24905)||1997 CO1|| align=right|14,9|| align=right|2,356|| align=right|0,156|| align=right|1,56|| align=right|3,616||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24906)||1997 CG4|| align=right|15,6|| align=right|2,286|| align=right|0,135|| align=right|7,25|| align=right|3,455||MBA||4. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|24907 Alfredhaar||1997 CO4|| align=right|15,7|| align=right|2,454|| align=right|0,071|| align=right|4,67|| align=right|3,843||MBA||4. februar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(24908)||1997 CE22|| align=right|14,5|| align=right|2,332|| align=right|0,153|| align=right|6,99|| align=right|3,559||MBA||13. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24909)||1997 CY28|| align=right|14,7|| align=right|2,321|| align=right|0,078|| align=right|7,36|| align=right|3,535||MBA||7. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24910)||1997 CK29|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,207|| align=right|1,18|| align=right|3,495||MBA||14. februar 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(24911)||1997 DU|| align=right|14,9|| align=right|2,317|| align=right|0,067|| align=right|6,78|| align=right|3,527||MBA||27. februar 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24912)||1997 EB1|| align=right|15,3|| align=right|2,356|| align=right|0,085|| align=right|6,01|| align=right|3,616||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24913)||1997 EQ2|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,107|| align=right|5,96|| align=right|3,492||MBA||4. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24914)||1997 EZ2|| align=right|15,6|| align=right|2,365|| align=right|0,068|| align=right|6,90|| align=right|3,637||MBA||4. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24915)||1997 EC6|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,116|| align=right|3,35|| align=right|3,747||MBA||7. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|24916 Stelzhamer||1997 EK11|| align=right|16,4|| align=right|2,443|| align=right|0,115|| align=right|2,46|| align=right|3,819||MBA||7. marec 1997||Davidschlag||E. Meyer
|-
|(24917)||1997 EH12|| align=right|15,3|| align=right|2,283|| align=right|0,042|| align=right|6,00|| align=right|3,449||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|24918 Tedkooser||1997 EO17|| align=right|14,7|| align=right|2,282|| align=right|0,168|| align=right|7,48|| align=right|3,447||MBA||10. marec 1997||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(24919)||1997 ER17|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,188|| align=right|2,12|| align=right|3,629||MBA||3. marec 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24920)||1997 EE23|| align=right|13,8|| align=right|2,392|| align=right|0,074|| align=right|7,83|| align=right|3,699||MBA||2. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24921)||1997 EE32|| align=right|15,8|| align=right|2,439|| align=right|0,131|| align=right|2,23|| align=right|3,808||MBA||11. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24922)||1997 EH33|| align=right|15,5|| align=right|2,254|| align=right|0,187|| align=right|5,54|| align=right|3,384||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24923)||1997 EB37|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,111|| align=right|4,25|| align=right|3,533||MBA||5. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24924)||1997 EY45|| align=right|14,7|| align=right|2,388|| align=right|0,153|| align=right|3,25|| align=right|3,689||MBA||15. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24925)||1997 FW|| align=right|14,6|| align=right|2,387|| align=right|0,244|| align=right|11,11|| align=right|3,688||MBA||18. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24926)||1997 GB8|| align=right|16,4|| align=right|2,556|| align=right|0,179|| align=right|1,08|| align=right|4,085||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24927)||1997 GP12|| align=right|15,0|| align=right|2,385|| align=right|0,215|| align=right|3,18|| align=right|3,683||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24928)||1997 GK13|| align=right|14,6|| align=right|2,403|| align=right|0,250|| align=right|7,57|| align=right|3,724||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24929)||1997 GX15|| align=right|15,6|| align=right|2,461|| align=right|0,052|| align=right|3,85|| align=right|3,860||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24930)||1997 GL17|| align=right|14,7|| align=right|2,421|| align=right|0,147|| align=right|2,02|| align=right|3,766||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24931)||1997 GO18|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,136|| align=right|11,66|| align=right|4,153||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24932)||1997 GW22|| align=right|14,8|| align=right|2,519|| align=right|0,099|| align=right|3,03|| align=right|3,997||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24933)||1997 GK25|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,175|| align=right|2,13|| align=right|3,664||MBA||8. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24934)||1997 GK36|| align=right|13,8|| align=right|2,618|| align=right|0,157|| align=right|13,76|| align=right|4,236||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|24935 Godfreyhardy||1997 HP2|| align=right|15,4|| align=right|2,532|| align=right|0,110|| align=right|1,20|| align=right|4,029||MBA||28. april 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(24936)||1997 HX7|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,120|| align=right|14,32|| align=right|4,192||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24937)||1997 HD9|| align=right|16,0|| align=right|2,549|| align=right|0,158|| align=right|1,75|| align=right|4,069||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24938)||1997 HY9|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,126|| align=right|8,43|| align=right|3,830||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|24939 Chiminello||1997 JR|| align=right|13,9|| align=right|2,423|| align=right|0,259|| align=right|13,69|| align=right|3,771||MBA||1. maj 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(24940)||1997 JY4|| align=right|14,2|| align=right|2,527|| align=right|0,145|| align=right|11,95|| align=right|4,017||MBA||1. maj 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(24941)||1997 JM14|| align=right|15,5|| align=right|2,478|| align=right|0,087|| align=right|4,75|| align=right|3,900||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24942)||1997 JA15|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,208|| align=right|6,48|| align=right|4,070||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24943)||1997 JY17|| align=right|15,1|| align=right|2,529|| align=right|0,128|| align=right|3,42|| align=right|4,021||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|24944 Harish-Chandra||1997 LZ4|| align=right|15,0|| align=right|2,693|| align=right|0,167|| align=right|4,59|| align=right|4,418||MBA||11. junij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(24945)||1997 LH9|| align=right|15,5|| align=right|2,543|| align=right|0,097|| align=right|3,76|| align=right|4,054||MBA||7. junij 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(24946)||1997 NQ|| align=right|14,0|| align=right|2,691|| align=right|0,192|| align=right|12,27|| align=right|4,415||MBA||1. julij 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|24947 Hausdorff||1997 NU1|| align=right|14,2|| align=right|2,857|| align=right|0,101|| align=right|1,11|| align=right|4,828||MBA||7. julij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|24948 Babote||1997 NU6|| align=right|13,5|| align=right|2,808|| align=right|0,095|| align=right|8,39|| align=right|4,704||MBA||9. julij 1997||Pises||Pises
|-
|(24949)||1997 PZ1|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,098|| align=right|2,90|| align=right|5,127||MBA||4. avgust 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|24950 Nikhilas||1997 QF|| align=right|13,6|| align=right|2,874|| align=right|0,067|| align=right|14,08|| align=right|4,872||MBA||23. avgust 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(24951)||1997 QK|| align=right|13,5|| align=right|3,031|| align=right|0,140|| align=right|9,14|| align=right|5,277||MBA||24. avgust 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(24952)||1997 QJ4|| align=right|7,5|| align=right|39,20|| align=right|0,224|| align=right|16,60|| align=right|246||PLT||28. avgust 1997||Mauna Kea||J. X. Luu; C. Trujillo; D. C. Jewitt; K. Berney
|-
|(24953)||1997 SG7|| align=right|14,4|| align=right|3,147|| align=right|0,118|| align=right|1,22|| align=right|5,583||MBA||23. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24954)||1997 SL7|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,138|| align=right|10,08|| align=right|5,368||MBA||23. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24955)||1997 SK10|| align=right|14,5|| align=right|3,106|| align=right|0,177|| align=right|2,35|| align=right|5,472||MBA||26. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24956)||1997 SN10|| align=right|13,6|| align=right|3,128|| align=right|0,158|| align=right|4,67|| align=right|5,531||MBA||26. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24957)||1997 SF16|| align=right|13,7|| align=right|3,057|| align=right|0,124|| align=right|00,77|| align=right|5,345||MBA||27. september 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(24958)||1997 SS31|| align=right|13,5|| align=right|3,188|| align=right|0,165|| align=right|4,33|| align=right|5,690||MBA||28. september 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(24959)||1997 TR|| align=right|13,3|| align=right|3,073|| align=right|0,115|| align=right|8,86|| align=right|5,387||MBA||3. oktober 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(24960)||1997 TV17|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,056|| align=right|9,92|| align=right|5,643||MBA||6. oktober 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(24961)||1997 TO24|| align=right|14,6|| align=right|2,917|| align=right|0,338|| align=right|6,91|| align=right|4,982||MBA||8. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|24962 Kenjitoba||1997 UX8|| align=right|13,7|| align=right|3,193|| align=right|0,122|| align=right|6,06|| align=right|5,704||MBA||27. oktober 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(24963)||1997 UB11|| align=right|12,2|| align=right|3,217|| align=right|0,040|| align=right|21,38|| align=right|5,768||MBA||26. oktober 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(24964)||1997 UY20|| align=right|13,9|| align=right|3,084|| align=right|0,238|| align=right|11,64|| align=right|5,415||MBA||27. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24965)||1997 WC2|| align=right|14,3|| align=right|3,041|| align=right|0,119|| align=right|4,23|| align=right|5,303||MBA||19. november 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(24966)||1997 YB3|| align=right|14,1|| align=right|2,391|| align=right|0,164|| align=right|1,42|| align=right|3,698||MBA||24. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24967)||1998 AX8|| align=right|14,4|| align=right|3,075|| align=right|0,288|| align=right|2,09|| align=right|5,391||MBA||14. januar 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(24968)||1998 BY12|| align=right|14,7|| align=right|2,333|| align=right|0,080|| align=right|5,67|| align=right|3,562||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|24969 Lucafini||1998 CD2|| align=right|14,1|| align=right|2,599|| align=right|0,117|| align=right|14,13|| align=right|4,189||MBA||13. februar 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(24970)||1998 FC12|| align=right|15,3|| align=right|2,079|| align=right|0,245|| align=right|4,48|| align=right|2,997||MBA||25. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(24971)||1998 FG77|| align=right|14,0|| align=right|2,367|| align=right|0,180|| align=right|6,88|| align=right|3,642||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24972)||1998 FC116|| align=right|14,6|| align=right|2,280|| align=right|0,218|| align=right|24,70|| align=right|3,442||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24973)||1998 GD7|| align=right|13,8|| align=right|3,063|| align=right|0,140|| align=right|15,32|| align=right|5,361||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24974)||1998 HG3|| align=right|15,5|| align=right|2,201|| align=right|0,228|| align=right|6,72|| align=right|3,265||MBA||21. april 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(24975)||1998 HO38|| align=right|16,1|| align=right|2,129|| align=right|0,097|| align=right|1,90|| align=right|3,106||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24976)||1998 HE51|| align=right|15,3|| align=right|2,172|| align=right|0,176|| align=right|3,90|| align=right|3,200||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24977)||1998 HE87|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,056|| align=right|3,50|| align=right|3,358||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24978)||1998 HJ151|| align=right|7,5|| align=right|43,60|| align=right|0,054|| align=right|2,39|| align=right|288||CBW||28. april 1998||Mauna Kea||J. X. Luu; C. Trujillo; D. J. Tholen; D. C. Jewitt
|-
|(24979)||1998 JB2|| align=right|14,4|| align=right|2,387|| align=right|0,102|| align=right|5,55|| align=right|3,688||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(24980)||1998 KF2|| align=right|13,1|| align=right|2,416|| align=right|0,220|| align=right|22,94|| align=right|3,756||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|24981 Shigekimurakami||1998 KB5|| align=right|15,5|| align=right|2,171|| align=right|0,149|| align=right|5,00|| align=right|3,198||MBA||22. maj 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(24982)||1998 KB34|| align=right|14,0|| align=right|3,130|| align=right|0,119|| align=right|4,06|| align=right|5,538||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24983)||1998 KZ38|| align=right|13,6|| align=right|2,572|| align=right|0,143|| align=right|13,30|| align=right|4,125||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24984)||1998 KQ42|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,253|| align=right|10,53|| align=right|3,397||MBA||27. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24985)||1998 KW45|| align=right|15,6|| align=right|2,222|| align=right|0,087|| align=right|6,56|| align=right|3,311||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24986)||1998 KS46|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,195|| align=right|6,65|| align=right|3,507||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24987)||1998 KA65|| align=right|15,0|| align=right|2,185|| align=right|0,194|| align=right|3,70|| align=right|3,229||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24988)||1998 MM2|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,143|| align=right|4,71|| align=right|3,730||MBA||19. junij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(24989)||1998 MG13|| align=right|14,8|| align=right|2,305|| align=right|0,158|| align=right|9,26|| align=right|3,500||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24990)||1998 MA26|| align=right|14,8|| align=right|2,199|| align=right|0,168|| align=right|3,85|| align=right|3,261||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24991)||1998 ML31|| align=right|15,5|| align=right|2,297|| align=right|0,217|| align=right|6,56|| align=right|3,481||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24992)||1998 MC32|| align=right|14,3|| align=right|2,317|| align=right|0,211|| align=right|7,24|| align=right|3,526||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24993)||1998 MC34|| align=right|15,3|| align=right|2,185|| align=right|0,095|| align=right|3,61|| align=right|3,230||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24994)||1998 MZ37|| align=right|15,0|| align=right|2,364|| align=right|0,114|| align=right|6,48|| align=right|3,633||MBA||23. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24995)||1998 OQ|| align=right|15,3|| align=right|2,532|| align=right|0,135|| align=right|4,27|| align=right|4,029||MBA||20. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(24996)||1998 OD1|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,143|| align=right|5,42|| align=right|3,687||MBA||20. julij 1998||San Marcello||V. Goretti; L. Tesi
|-
|(24997)||1998 OO3|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,128|| align=right|2,92|| align=right|3,664||MBA||23. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|24998 Hermite||1998 OQ4|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,122|| align=right|1,98|| align=right|3,418||MBA||28. julij 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|24999 Hieronymus||1998 OY4|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,179|| align=right|8,12|| align=right|4,081||MBA||24. julij 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|25000 Astrometria||1998 OW5|| align=right|12,6|| align=right|3,164|| align=right|0,099|| align=right|14,97|| align=right|5,628||MBA||28. julij 1998||Prescott||P. G. Comba
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov